

Astronomia 
 Tione – satellite naturale irregolare di Giove

Geografia 
 Tione degli Abruzzi – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Tione di Trento – comune italiano in provincia di Trento
 Tione e Tione dei Monti – fiumi della provincia di Verona

Mitologia 
 nome dato a Semele quando viene accolta nell'Olimpo